Нов ден може да се отнася за:

 „Нов ден“, вестник, излизал в 1931 г. в София, България;
 „Нов ден“, вестник, излизал в 1933 г. в София, България;
 „Нов ден“, вестник, излизал в 1934 г. в София, България;
 „Нов ден“, вестник, излизал в 1943 – 1944 г. в Търново, България;
 „Нов ден“, списание, излизало в 1945 – 1950 г. в Скопие, Народна република Македония;
 Нов ден, кеч отбор